La K-1 World Grand Prix 2006 Final fue un evento de artes marciales organizado por K-1 el 2 de diciembre de 2006 en el Tokyo Dome en Tokio.

Torneo K-1 World Grand Prix 2006

Véase también 
 K-1
 K-1 World Grand Prix

Enlaces externos 
 K-1 Página oficial

Eventos de K-1